geelgerande tubebij
 gele tubebij
 gewone tubebij
 kleine tubebij
 witgevlekte tubebij
 zwarte tubebij